Anne Hillerman – giornalista e scrittrice statunitense
 John Hillerman – attore statunitense
 Tony Hillerman – scrittore di libri gialli statunitense